Caryl Férey, écrivain français spécialisé dans le roman policier ;
Charles-André Férey, exécuteur (bourreau) de 1847 à 1849 ;
Gérard Férey, chimiste français, membre de l’Académie des sciences ;
 Mathieu Ferey (né en 1968), pianiste, musicologue et pédagogue français.

Lien externe 
 

Patronyme normand